Серия B 1966/1967 () — 35-й сезон второй по значимости лиги Италии по футболу с момента её создания. Сезон стартовал 11 сентября 1966 года и закончился 18 июня 1967 года. В чемпионате приняла участие 20 команд.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Серия B 1966/67 на legaserieb.it
 Серия B 1966/67 на rsssf.com

1966/1967
Футбол в Италии в 1966 году
Футбол в Италии в 1967 году